Paur ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Xaver Paur (1802–1871), deutscher Politiker
 Carl von Paur (1804–1873), bayerischer Beamter und Politiker
 Emil Paur (1855–1932), österreichischer Dirigent
 Ernst Pauer (Theologe) (auch: Paur; 1791–1861), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Franz Peter von Paur (1703–1757), Reichsritter und churfürstlicher Hofkammerrat
 Henning Paur (* 1943), deutscher Jazz-Musiker und Chirurg
 Hugo Paur (1829–1879), deutscher Richter und Parlamentarier
 Ignaz Paur (1778–1842), österreichischer Müller, Erfinder
 Jakub Paur (* 1992), slowakischer Fußballspieler
 Kurt Paur, österreichischer Pianist und Musikpädagoge
 Remus Paur, österreichischer Eishockeyspieler
 Taylor Paur (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 Theodor Paur (1815–1892), deutscher Historiker, Philologe und Parlamentsabgeordneter

Paur ist der Name mehrerer Adelsgeschlechter, so u. a. von:
 Paur auf Waffenbrunn
 Edle von Paur
 Paur auf Kammerberg
 Ritter von Paur
 Ritter von Paur zu Wollsbach

Siehe auch:
 Pauer